Stéfanie Tremblayová (* 18. července 1990 Chicoutimi) je kanadská zápasnice – judistka a grapplerka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v rodném Saguenay v 11 letech. Vrcholově se připravuje v Montréalu národním tréninkovém centru INS Québec pod vedením Jérémy Le Brise. V kanadské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2010 v lehké a později polostřední váze do 63 kg. V roce 2012 a 2016 se na olympijské hry nekvalifikovala.

Vítězství na mezinárodních turnajích 
 2013 - 2x světový pohár (Montevideo, Apia)
 2014 - 1x světový pohár (Santiago)
 2015 - 3x světový pohár (Salvador, Tchaj-pej, Wollongong)

Výsledky

Odkazy

Související články 
 Zápas v Kanadě

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Stéfanie Tremblayové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Stéfanie Tremblayové na judobase.org

Kanadské judistky
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Ženy
Narození 18. července